

Lazio
 Palazzo Orsini (o Palazzo Taverna) a Monte Giordano presso il rione romano di Ponte
 Palazzo Orsini Pio Righetti a Campo de' Fiori presso il rione romano Parione
 Palazzo Orsini a Monte Savello presso il rione romano Sant'Angelo, costruito sulle strutture del Teatro di Marcello
 Palazzo Orsini a Licenza in provincia di Roma
 Palazzo Orsini a Monterotondo in provincia di Roma
 Palazzo Orsini a Mentana in provincia di Roma
 Palazzo Orsini a Bomarzo in provincia di Viterbo

Lombardia
 Palazzo Orsini a Milano
 Palazzo Orsini a Ghedi

Campania
 Palazzo Orsini nel quartiere napoletano di San Lorenzo
 Palazzo Orsini di Gravina a Napoli
 Palazzo Orsini a Solofra in provincia di Avellino

Toscana
 Palazzo Orsini a Pitigliano in provincia di Grosseto
 Palazzo Orsini a Sorano in provincia di Grosseto

Puglia
 Palazzo Orsini a Galatina in provincia di Lecce

Pagine correlate 
 Castello Orsini
 Fortezza Orsini
 Villa Orsini
 Orsini